Niederweiler ist der Name folgender Orte und Gemeinden:

 Niederweiler (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Niederweiler (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

 Niederweiler (Blaufelden), Weiler der Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Niederweiler (Müllheim), Ortsteil der Stadt Müllheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Niederweiler (Owingen), Ortsteil der Gemeinde Owingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Niederweiler (Trierweiler), Ortsteil der Gemeinde Trierweiler, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz 
 Niederweiler (Wangen im Allgäu), Ortsteil der Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Niederweiler (Wilhelmsdorf), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsdorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Niederweiler (Wolpertswende), Ortsteil der Gemeinde Wolpertswende, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Niederweiler, deutscher Name der Gemeinde Niderviller, Département Moselle, Frankreich